Esistono più comuni francesi con questo nome

Avrainville – Meurthe e Mosella
Avrainville – Vosgi
Avrainville – Essonne